lassi – orientalny napój na bazie wody i jogurtu
 Lassi – fińskie imię męskie
 Lassi – estońska wieś w gminie Emmaste
 Lassi – estońska wieś w gminie Salme